Латга́лия, Ла́тгале (; ) — одна из историко-культурных областей Латвии. Расположена на востоке страны к северо-востоку от реки Даугавы и юго-востоку от рек Айвиексте и Педедзе, занимая одну четверть её территории. Официально современная Латгалия (как статистический регион,  или ) имеет несколько иную территорию, установленную согласно границам бывших районов (ныне упразднённых).

Символика 
Неофициальный флаг
14 мая 2011 года в гостевом доме Вишкской волости освящён неофициальный флаг Латгалии (автор флага — Марис Румакс).
Герб
22 марта 2012 года сейм Латвии утвердил гербы исторических областей. В частности, герб Латгалии в законе описывается так: на синем фоне серебряный грифон с мечом в правой лапе.

Территория 
Культурно-историческая территория Латгалии включает три города республиканского подчинения: Даугавпилс (основная, правобережная часть), Екабпилс (правобережная часть — Крустпилс) и Резекне, а также 18 краёв полностью и четыре частично:
 Аглонский край
 Алуксненский край (только Лиепнинская волость)
 Балвский край
 Балтинавский край
 Вараклянский край
 Варкавский край
 Вилякский край
 Вилянский край
 Дагдский край
 Даугавпилсский край (11 правобережных волостей)
 Амбельская волость
 Бикерниекская волость
 Вабольская волость
 Вишкская волость
 Дубненская волость
 Калупская волость
 Ликсненская волость
 Малиновская волость
 Науенская волость
 Ницгальская волость
 Таборская волость
 Зилупский край
 Карсавский край
 Краславский край (кроме Каплавской волости и небольшой (левобережной) части Краславы)
 Крустпилсский край
 Ливанский край
 Лудзенский край
 Мадонский край (только Баркавская волость)
 Прейльский край
 Резекненский край
 Риебинский край
 Ругайский край
 Циблский край

Население 

Численность населения (на начало года, человек): 1990 год — 422 311; 1995 год — 405 493; 2000 год — 385 660; 2005 год — 352 031; 2010 год — 314 074; 2013 год — 292 674.

Этнический состав населения по данным переписи населения 2011 г.: латыши (преимущественно латгальцы) — всего 46,0 % (139941 чел. из 304032 жителей статистического региона), русские — 38,9 % (118170 чел.), поляки — 6,8 % (20806 чел.), белорусы — 4,9 % (15046 чел.), украинцы — 1,3 % (3845 чел.), литовцы — 0,6 % (1745 чел.).

По итогам переписи населения 2011 года латгальский язык постоянно используют в повседневной жизни 97 590 человек из 304 032 жителей, или 32,1 % от населения статистического региона Латгалии. По оценке исследовательского института Латгалии численность постоянно использующих латгальский язык составляет 150—200 тысяч человек. Этнический состав населения по состоянию на 2021 г.: латыши (преимущественно латгальцы) — всего 46,0 % (116 301 чел. из 251 503 жителей статистического региона), русские — 36 % (90 831 чел.), поляки — 6 % (15 906 чел.), белорусы — 5 % (12 404 чел.), украинцы — 1 % (3 277 чел.), другие 6 % (12 784 чел.).

Латгальский статистический регион (), а также идентичные ему по территории регион планирования (Latgales plānošanas reģions) и избирательный округ парламента Латвии (Latgales vēlēšanu apgabals) включает два города республиканского подчинения и 19 краёв (население и этнический состав по итогам переписи населения 2011 года):

В 2004 — 2008 годах Латгальский статистический регион включал 2 города республиканского значения и 6 районов.

Население и этнический состав 6 районов и 2 городов Латгалии по итогам переписи населения 2000 года:

Население и этнический состав 6 районов и 2 городов республиканского подчинения по итогам переписи населения 1989 года:

История 
Во второй половине XI—XIII вв. на территории Латгалии существовали русские удельные княжества-фактории Герсикское и Кукейносское, подчинённые Полоцку.

Затем в Латгалию вторглись крестоносцы Ордена меченосцев. В 1208 году они захватили Кукенойс, в 1209 году сделали вассальным Герсик, а в 1224 году подчинили Талаву. Однако после поражения от русских на Чудском озере в 1242 году немцы временно отказались от претензий на Латгалию.

В 1274 году Ливонским орденом был заложен хорошо укреплённый Динабургский замок.

В 1561 году в результате Ливонской войны территория Латгалии отошла к Литве, а с 1569 года стала частью Речи Посполитой, что обусловило победу Контрреформации в регионе и закрепление католицизма за местным населением.

В 1620 году из Задвинского герцогства (территории бывшей Ливонии) в составе Речи Посполитой было образовано Инфлянтское воеводство, контроль над которым поляки сохранили по перемирию со Швецией 1629 года, но потеряли остальную часть герцогства в виде Шведской Ливонии с Ригой, в противовес чему Латгалию (Инфлянтское воеводство) стали также называть как Польская Ливония или Польские Инфлянты (Польская Лифляндия).

Латгалия присоединена к Российской империи в 1772 году после первого раздела Речи Посполитой, административно вошла в состав сперва Псковской губернии (1772—1776 гг.; Двинская провинция), затем Полоцкого наместничества (1777—1796 гг.; были созданы Двинский, Режицкий и Люцинский уезды), затем — Белорусской губернии (1796—1802 гг.), Витебской губернии (1802—1918 гг.).

 — а в  Резекне прошёл Первый конгресс латышей Латгалии, на котором было решено, что латыши Латгалии, Видземе и Курземе — один народ и Латгалия объединится с остальными регионами будущего Латвийского государства на одной земле при условии сохранения самобытности латгальской культуры и латгальского языка.

Совет народных комиссаров советской России 27 декабря 1917 года издает распоряжение об отделении трех латгальских уездов — Двинского, Люцинского и Режицкого — от Витебской губернии. Таким образом, заканчивается борьба латгальцев за выход из Витебской губернии.

В результате Брестского мирного договора (3 марта 1918 г.) Латгалия считалась временно оккупированной территорией. В III артикуле Брестского мирного договора говорилось, что будущее временно оккупированных территорий будет определено Германией и Австро-Венгрией по соотнесении с их населением. С декабря 1918 года Латгалия — в составе Советской Латвии, с марта 1920 года — в составе Латвийской Республики.

Латгальский «сепаратизм» 

 В 2015 году в соцсетях появился виртуальный проект «Латгальская Народная Республика», который вызвал скандал в латвийских СМИ в связи с событиями на востоке Украины.
 В июле 2015 года агентство Bloomberg ошибочно опубликовало карту Европы с нанесённой границей между Латвией и Латгалией.
 В 2016 году Би-Би-Си использовали образ Латгалии для моделирования возможного ядерного конфликта между Россией и НАТО.

Латгалия в нумизматике 
14 ноября 2017 года Банком Латвии выпущены памятные монеты номиналом 2 евро в честь Курземе и Латгале.

Примечания

Литература

Ссылки 

Исторические области России